Въглища може да се отнася за:
 Каменни въглища
 Лигнитни въглища
 Кафяви въглища
 Черни въглища
 Антрацитни въглища
 Дървени въглища